Ралли Финляндии 2021 года (официально Secto Rally Finland 2021) — десятый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 1 по 3 октября в Финляндии. Это 70-ое Ралли Финляндии в истории, и 47-ое в рамках чемпионата мира. 
Вторую победу в сезоне и пятую в карьере одержал британец Элфин Эванс. Это четвертая подряд победа на этом этапе команды Toyota.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году